neutron
 neutron epitermiczny
 neutron termiczny
 neutron opóźniony
 neutron prędki
 neutron zimny

Zobacz też: detekcja neutronów